Абаляев — русская фамилия. Известные носители:

 Абаляев, Дмитрий Петрович (1914—1986) — советский офицер, Герой Советского Союза, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн.
 Абаляев (Оболяев), Иван Михайлович — советский скульптор-самоучка, мастер резьбы по дереву.

См. также 
 Оболяев, Степан Максимович (1739 — не ранее 1802) — отставной солдат, содержатель постоялого двора в Таловом Умёте, на котором Пугачёв укрывался незадолго до начала нового выступления яицких казаков.